Família Bhutto, influent família pakistanesa, dels que els personatges principals són:
 Shah Nawaz Bhutto
 Zulfikar Ali Bhutto
 Benazir Bhutto
 Asif Ali Zardari (marit de l'anterior)
 Mumtaz Bhutto